Augustine Leriche (1860-1938), actrice de théâtre française.
 Chloé Leriche, vidéaste québécoise.
 Jean-Rony Leriche (né en 1983), cuisinier français.
 Marc Leriche (1885-1918), sculpteur français, frère cadet de Paul Leriche et de René Leriche. 
 Marion Leriche (née en 1995), kayakiste française.
 Mathilde Leriche (1900-2000), chercheur en littérature de jeunesse.
 Maurice Leriche (1875-1948), stratigraphe et paléontologue français, Professeur de paléontologie, géologie et minéralogie, président d'université. 
 Nicolas Le Riche (né en 1972), danseur étoile de l'Opéra de Paris.
 Paul Leriche (1876-1927), peintre français, frère aîné de Marc Leriche et de René Leriche.
 René Leriche (1879-1955), chirurgien et physiologiste français, frère de Paul Leriche et de  Marc Leriche.

Homonymie de patronyme